Олаф I Дански (око 1050 - 18. август 1095), познат и као Олаф Гладни, био је дански краљ од 1086. године до своје смрти.

Биографија 
Олаф је био један од многобројних синова Свена II Естридсона и непознате конкубине. Рођен је око 1050. године. Током владавине брата Кнута IV, био је војвода Шлезвига. Након Свенове смрти, наследио га је син Харалд III. Харалда је 1080. године наследио Кнут IV. Олафов млађи брат Ерик био је верни присталица Кнута. Под његовим наговором, Олаф је протеран у Фландрију. Године 1086. Кнут је убијен у цркви, у устанку сељака у северном Јиланду. Олаф је проглашен за краља иако је био одсутан, на скупштини у Виборгу. Олафа је у Фландрији заменио млађи брат Нилс. Олаф је тако постао трећи Свенов син који је проглашен данским краљем. 

Олафова владавина обележена је великом глађу која се протегла на неколико узастопних година. Према данским хроничарима, земља је на пролеће била толико сува да је изгледало као да је спаљена, а на јесен су падале толике кише да су људи главама ударали у гране дрвећа. Сиромашни су масовно умирали од глади. Данци су веровали да су им сушне године казна од Бога због убиства Кнута у цркви. 

Током владавине Олафа дошло је до погоршања односа са папом. Краљ је подржавао антипапу Клемента III. Неке Кнутове законе који су фаворизовали цркву је повукао, а моћ свештенства ослабила је у корист магната. 

Олаф је умро 18. августа 1095. године под мистериозним околностима. Према неким изворима, Олаф је извршио самоубиство, а према другим изворима жртвовали су га сународници како би умилостивили богове. Олаф је једини дански монарх чије гробно место није познато. Наследио га је брат Ерик I Дански.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Saxo Grammaticus about Olaf Hunger in Danish

Рођени 1050.
Умрли 1095.
Краљеви Данске
Владари у Европи у XI веку